Чемпионат Франции по футболу 1955/1956 — 18-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Ницца» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1010 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов 
 «Ланс» — «Расинг»  — 7:3
 Самая крупная победа в гостях:  —5 голов 
 «Труа» — «Лилль»  — 1:6
 Самая крупная победа дома:  6 голов 
 «Ницца» — «Лилль»  — 7:1

Примечания

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1955/1956
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1955 году
Спорт во Франции в 1956 году